Draganović ist der Familienname folgender Personen:

 Adem Draganovic (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Julia Draganović (* 1963), deutsche Kuratorin, Leiterin der Villa Massimo 
 Krunoslav Draganović (1903–1983), jugoslawischer römisch-katholischer Priester, Kirchenhistoriker und Ustascha-Funktionär